nno – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 del norvegese nynorsk
 NNO – abbreviazione della stazione di terra di New Norcia